Electrón puede referirse a:
Electrón, partícula subatómica.
Electron, framework libre para crear aplicaciones usando tecnologías Web.
Electron, género de aves tropicales de la familia Momotidae.
Acorn Electron, modelo de computadora.
AMC Electron, modelo de automóvil.
Electron, canción del cantante Armenio Serj Tankian del álbum Imperfect Harmonies de 2010.